Boué ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Boué im Département Aisne

Boué ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Boué (1794–1881), deutsch-österreichischer Geologe und Mediziner
 André Boué, französischer Mediziner und Hochschullehrer
 Anier Boué (* 1984), kubanischer Leichtathlet
 François Boué (* 1953), deutscher Maler
 Jean Boué (* 1961), deutscher Produzent, Autor und Filmemacher
 Juan Carlos Boué (* 1966), mexikanischer Politikwissenschaftler
 Monique Boué (19??–2021), französische Turnerin
 Paul Boué (1920–2016), deutscher Stahlbauingenieur
 Pierre Boué (1677–1745), hamburgischer Kaufmann und Reeder

Siehe auch:
 Bouée